Израиль принимал участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 25 спортсменов (22 мужчины, 3 женщины), которые приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, прыжкам в воду, стрельбе и плаванию.

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
1952 год в Израиле